Гебельциг или Гбельск (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Хоэндубрау района Гёрлиц в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится на границе южной части биосферного заповедника «Пустоши и озёра Верхней Лужицы». Через деревню проходит автомобильная дорога S 55, которая соединяет её на юге с европейской дорогой А 4.

Соседние населённые пункты: на севере — административный центр коммуны деревня Хоэндубрау, на северо-востоке — деревня Радшов и на юго-западе — город Вайсенберг.

История 
Впервые упоминается в 1365 году под наименованием Gebelczk.

Современный Гебельциг образовался в 1928 году после объединения в один населённый пункт двух деревень Горни-Гбельск и Дольни-Гбельск. С 1995 года входит в состав современной коммуны Хоэндубрау.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Gebelczk, 1365
 Gebelczg, 1371
 Gewelczig, 1414
 Belczk, 1421
 Belczke, 1427
 Gebeltzigk, 1501
 Nieder-Gebeltzigk, 1768
 Nieder Gebelzig, 1895

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне Горни-Гбельск проживало 472 человека (из них — 312 серболужичан (66 %)), и в деревне Дольни-Гбельск — 127 человек (из них — 93 серболужичанина (73 %).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 968 человек серболужицкое население деревни составляло 11,3 % (из них верхнелужицким языком активно владело 78 человек, 12 — пассивно и 19 несовершеннолетних владело языком).

Демографические данные

Примечания

Литература 
 Niedergebelzig/Hbjelsk, Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat.Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 354.

Ссылки 
 Gebelzig, Nieder-/Delni Hbjelsk, Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Хоэндубрау
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области